El apelativo Bayard (del francés antiguo bayart) hace referencia a Bayard, el famoso caballo rojo de la Canción de los cuatro hermanos Aymon.

El término Bayard puede hacer referencia a varios lugares y personas:

Patronímicos 
 Pierre Terraill de Bayard (1476-1524), el caballero Bayard, un militar noble francés de los siglos  y .
 Nicolas Bayard (1644-1707), emigrante neerlandés de origen hugonote y 16.º alcalde de New York.
 Jean-François Bayard (1796-1853), autor dramático francés.
 Hippolyte Bayard (1801-1887), pionero de la fotografía.
 Bayard Taylor (1825–1878) fue un poeta americano, crítico literario, traductor, autor de viajes y diplomático.
 Thomas Francis Bayard (1828-1898) fue un abogado, estadista y diplomático estadounidense.
 Émile Bayard (1837-1891), illustrador, pintor y grabador.
 Émile Bayard (1868-1937), hijo de Émile Bayard, fotógrafo, inspector en el ministerio de bellas artes y autor de libros sobre arquitectura y mobiliario.
 Adolphe Clément-Bayard (1855-1928), fue un empresario francés, una de las figuras clave del desarrollo pionero de la industria del automóvil en su país.
 Louis Achille Othello Bayard (1885-1971), poeta y músico haïtiano 
 Marcel Bayard (1895-1956), profesor de la Escuela Nacional de Telecomunicaciones.
 Nicholas Bayard Dill (1905–1993), conocido como Bayard Dill, fue un destacado político, abogado y militar de las Bermudas. 
 Georges Bayard (1918-2004), escritor francés.
 Henri Bayard (1927-), político francés.
 Micha Bayard (1930-), actriz francesa.
 Pierre Bayard (1954-), escritor francés y profesor en la Université Paris-VIII.
 Bayard Forrest (n. 1954) es un exjugador de baloncesto estadounidense que jugó dos temporadas en la NBA.
 Romain Bayard (1993-), futbolista francés.
 Thomas Bayard, relojero francés del XVI.
 Benjamin Bayart, experto en telecomunicaciones.
 Jean-François Bayart, politólogo francés.

Topónimos 
 Fort Bayard, una posesión colonial francesa en China durante los siglos  y .
 Le col Bayard, un puerto de montaña de los Hautes Alpes.
 La comuna de Bayard-sur-Marne, en el Haute-Marne.
 Calles en Francia:
 La rue de Bayard en Nantes.
 La rue Bayard en Montpellier.
 La rue Bayard en Toulouse.
 La rue Bayard del 8.º de Paris.
 Le quartier Bayard en Toulouse.
 Mina y village de Bayard, comuna de Brassac-les-Mines (Puy-de-Dôme).
 En Estados Unidos:
 Bayard, una ciudad en el estado de Nuevo México.
 Bayard, una ciudad en el Guthrie, en Iowa.
 Bayard, un pueblo en el estado de Virginia Occidental.
 Bayard, una ciudad en el estado de Nebraska.
 Cementerio nacional del Fuerte Bayard.

Marcas 
 Clément-Bayard, una empresa francesa fabricante de automóviles, aviones y dirigibles, fundada en 1903.
 Bayard, una editorial presente también en Internet y en los medios audiovisuales.
 Les réveils Bayard, marca de relojería normanda.
 Les Costumes Bayard, marca de moda.
 Bayard, empresa de Lyon especializada en hidráulica.

Marina 
 Bayard, acorazado francés de finales del  que participó en la guerra franco-china.
 Marcel-Bayard, navío cablero.

Revistas 
 Bayard, semanario juvenil publicado desde 1936 hasta 1962, de Bayard Presse.
 Bayard, revista de Aventuras y Viajes, de marzo de 1964 a junio de 1965.
 Bayard, revista de actualidad belga de la zona valona (9/16 rue Hodiamont 4802 Heusy).

Ficción 
 Bayard, una telenovela 
 El inspector Bayard, héroe de una tira cómica.

Premio 
 El Bayard de Oro es el premio a la mejor película francófona del Festival internacional de cine francófono de Namur.